Тойги́льдино () — село в Муслюмовском районе Республики Татарстан, административный центр Тойгильдинского сельского поселения.

География 
Село находится на правом берегу реки Мелля, в 11 км к юго-западу от районного центра, села Муслюмово. Вдоль села проходит автомобильная дорога регионального значения  «Альметьевск — Муслюмово».

История 
Село известно с 1737 года.

В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категориям тептярей и государственных крестьян. Их основные занятия в этот период — земледелие и скотоводство, было распространено пчеловодство. До середины XIX века близ села действовал медный рудник.

В 1883 году открыто русско-татарское одноклассное училище (в 1903 году обучалось 65, в 1913 году — 120 мальчиков). По сведениям 1870 года, в селе функционировали мечеть, мектеб, 3 водяные мельницы, начала XX века – 2 мечети, мектеб, водяная мельница, кузница, хлебозапасный магазин, базар. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1792 десятины.

До 1920 года село входило в Ирехтинскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. 

В 1929 году в селе организован колхоз «Кызыл Сабанчы» и открыта начальная школа. С 10 августа 1930 года село в Муслюмовском, с 1 февраля 1963 года — в Сармановском, с 12 января 1965 года — в Муслюмовском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в крестьянских фермерских хозяйствах, занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Объекты образования, медицины и культуры 
В селе действуют неполная средняя школа, детский сад (с 1970 года), дом культуры, библиотека (с 1948 года), фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (построена в конце XIX — начале XX веков).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Муслюмовского района